Carapellesi – abitanti di Carapelle (Italia)
Carapellesi – abitanti di Carapelle Calvisio